МХТ — аббревиатура:
 МХТ — Московский Художественный театр.
 МХТ им. А. П. Чехова — Московский художественный театр им. А. П. Чехова.
 МХТ-1 (миномётный химический танк ) — опытный советский химический миномётный танк (самоходный миномёт) середины 1930-х годов.